Mesaspis – rodzaj jaszczurki z podrodziny Gerrhonotinae w rodzinie padalcowatych (Anguidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Meksyku, Gwatemali, Hondurasie, Salwadorze, Nikaragui, Kostaryce i Panamie.

Systematyka

Etymologia 
Mesaspis:  mesos „środkowy”; ασπις aspis, ασπιδος aspidos „tarcza”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki: 
 Mesaspis antauges 
 Mesaspis cuchumatanus
 Mesaspis gadovii 
 Mesaspis juarezi
 Mesaspis monticola 
 Mesaspis moreletii
 Mesaspis viridiflava

Przypisy

Bibliografia 
 

Padalcowate